Obóz Polski Walczącej – polskie wojskowe ugrupowanie konspiracyjne
 Office of Public Works – irlandzka agencja rządowa zajmująca się ochroną zabytków